Никола́й Горде́евич Зяблю́к (24 ноября 1935, с. Романковцы, Сокирянский район, Черновицкая область, УССР, СССР — 5 апреля 2011, Москва, Россия) — советский и российский американист, специалист по лоббизму в США. Кандидат филологических наук, доктор политических наук.

Биография 

Родился 24 ноября 1935 года селе Романковцы Сокирянского района Черновицкой области в семье крестьян.

В 1953 году окончил железнодорожное училище и работал слесарем в железнодорожном депо. Впоследствии сменил ряд профессий: бетонщик на шахтах г. Краснодона, грузчик, кочегар, каменолом, ученик проходчика и проходчик.

В 1963 году окончил факультет журналистики ЛГУ имени А. А. Жданова.

Работал литературным сотрудником в газете «Тюменская правда», а затем занимал должность начальника отдела научной информации Тюменского филиала ВНИИГАЗ. 

В 1966 году поступил в аспирантуру факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, где в 1969 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук «„Паблик рилейшнз“ и пресса США : (Система управления социальной информацией, роль и место печати в этой системе)», ставшая первой в СССР научной работе посвящённой феномену связей с общественностью, которая способствовала введению в отечественный научный оборот понятия «пиар».

С 1970 года — главный научный сотрудник сектора внутриполитических исследований Отдела внутриполитических исследований Института США и Канады РАН.

В 1997 году в Институте США и Канады РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора политических наук по теме «Лоббизм в политической системе США» (специальность 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии»).

Член диссертационного совета Д002.244.02 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора наук по специальностям: 07.00.03 «Всеобщая история» (новый и новейший период), 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» и 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и глобального развития».

Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по политологии при Министерстве образования и науки РФ.

Научные труды

Монографии

Статьи

Научная редакция

Публицистика

Примечания

Литература 
 
Зяблюк Николай Гордеевич // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII-XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.
 

Выпускники факультета журналистики МГУ
Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Института США и Канады РАН
Политологи СССР
Политологи России
Американисты СССР
Лоббизм в США‎
Пиар
Персоналии:Тюмень
Американисты России